Hackelöer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd-Joachim Hackelöer (* 1945), deutscher Gynäkologe
 Robert Hackelöer-Köbbinghoff (1871–1924), deutscher Versicherungsmanager